Полтавські полки Війська Запорозького — збірне поняття для виокремлення адміністративно-територіальних одиниць (полків) Війська Запорозького, що існували на території майбутньої Полтавщини. 

Історичного вжитку поняття не мало.

Перелік полків 
 Гадяцький полк
 Зіньківський полк
 Іркліївський полк
 Кременчуцький полк
 Кропивнянський полк
 Лубенський полк
 Миргородський полк
 Полтавський полк Війська Запорозького

Див. також 

 Гетьманщина
 Полковий устрій Війська Запорозького

Примітки 

Полки Гетьманщини
Полтавські полки Війська Запорозького